Daedalus vagy Dædalus néven ismert nevek és fogalmak:

 Daidalosz (Ikarosz apja), ógörög mitológiai ezermester latinos névformája

Csillagászat
 Daedalus-kráter: egy holdkráter neve
 Daedalus terv: a Brit Bolygóközi Társaság projektje az 1970-es évekből
 1864 Daedalus: egy földközeli kisbolygó azonosítója
 Daedalus exobolygó, azonosítója COROT-7c, egy Naprendszerünkön kívüli bolygó

Szerzői álnév
 David E. H. Jones, Daedalus (1938–2017) brit vegyész, szakíró, sci-fi-író, a New Scientist és a Nature publicistája szerzői álneve

Technológia
 MIT Daedalus: emberi erővel hajtott repülőgép (1988)
 HMS Daedalus (1826): a Brit Haditengerészet 46 ágyús vitorlás fregattja (1826-1911)

Szépirodalom
 Daedalus osztályú csatahajó: a Csillagkapu sorozatban szereplő űrjármű
 USS Daedalus: a Star Trek sorozatban szerelő űrjármű, csillaghajó
 Dedalus Diggle: Harry Potter-szereplő, a Főnix-rend tagja